Pasat se poate referi la:

Localități din Ucraina
 Pasat, raionul Herța, regiunea Cernăuți;
 Pasat, raionul Balta, regiunea Odesa.

Pesoane
 Valeriu Pasat, istoric și politician moldovean, ministru al apărării al Republicii Moldova

Vezi și 
 Passat (dezambiguizare)
 Păsat